Cryptochirus är ett släkte av kräftdjur. Cryptochirus ingår i familjen Cryptochiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Cryptochirus